TVT steht als Abkürzung für:

 Télévision Togolaise, der offizielle Fernsehsender aus Togo
 Tension-free vaginal tape, ein in Lokalanästhesie durchgeführter chirurgischer Eingriff zur Behebung einer  Inkontinenz durch Descensus uteri
 Text Verification Tool, eine Software für den Textvergleich in der pharmazeutischen Industrie
 Thermische Verfahrenstechnik versteht sich als angewandte Thermodynamik
 Tiefe Venenthrombose, Verschluss der tiefen Beinvenen durch Blutgerinnsel (siehe: Thrombose) 
 Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., ein Zusammenschluss von  Tierärztinnen und Tierärzten, die sich im Tierschutz engagieren
 Transmissibler venerischer Tumor (engl. transmissible venereal tumor), Tumorerkrankung beim Hund
 Turmverbrennungstriebwagen, selbstfahrende Fahrzeuge im Eisenbahnbereich 
 TVT (Fernsehsender), ein polnischer lokaler privater Fernsehsender in der Woiwodschaft Schlesien

TVT